Le mot membrane provient du latin membrana signifiant « peau qui recouvre les membres ».

Sciences et techniques 
Le mot membrane est employé avec un sens particulier dans différents domaines tantôt semblable, tantôt opposé à celui de  :
 en anatomie, une membrane est le nom donné aux tissus aplatis en forme de lames ou de toiles, qui servent soit à embrasser et contenir certains organes, soit à sécréter certains fluides ;
 en biologie cellulaire, la membrane peut correspondre à la membrane plasmique (entre les cellules) et la membrane intracellulaire (dans une cellule) ;
 en mycologie, les différentes membranes intrasporiques, désormais opposées à la paroi sporique ;
 en physique et en chimie, une membrane est utilisée pour la méthode de séparation membranaire et la filtration sur membrane ;
 en théorie des plaques (résistance des matériaux), une plaque supportant des charges dans son plan ;
 en théorie des cordes ou en cosmologie : voir brane;
 en acoustique et en musique, la membrane vibrante d'un haut-parleur, d'un instrument de musique — tambour, timbale

Culture et société 
 The Membranes est un groupe britannique de rock.

Notes et références